Psicologia: Memòria (psicologia) capacitat per recordar una cosa.
 Història: Memòria històrica.
 Informàtica:Memòria d'ordinador, component d'un ordinador on s'emmagatzema informació.
 Física: Memòria de materials, propietat dels materials per tornar al seu estat original.
 Documents:
 Memòria (document), document tècnic, com potser un projecte arquitectònic.
 Memòria escrita, subgènere literari didàctic.